|- align="center"
|align="left"| Ian Raby
|1963-1965
|0
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bobby Rahal
|1978
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Kimi Räikkönen
|-, -
|1
|315
|312
|18
|21
|103
|46
|1859
|- align="center"
|align="left"| Hermano da Silva Ramos
|1955-1956
|0
|7
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Pierre-Henri Raphanel
|1988-1989
|0
|17
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Dick Rathmann
|1950, 1956, 1958-1960
|0
|6
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Jim Rathmann
|1950, 1952-1960
|0
|10
|10
|0
|1
|4
|2
|29
|- align="center"
|align="left"| Roland Ratzenberger
|1994
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Hector Rebaque
|1977-1981
|0
|58
|41
|0
|0
|0
|0
|13
|- align="center"
|align="left"| Brian Redman
|1968, 1970-1974
|0
|15
|12
|0
|0
|1
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Jimmy Reece
|1952, 1954-1958
|0
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ray Reed
|1965
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alan Rees
|1967
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Clay Regazzoni
|1970-1980
|0
|139
|132
|5
|5
|28
|15
|209
|- align="center"
|align="left"| Paul di Resta
|-
|0
|58
|58
|0
|0
|0
|0
|121
|- align="center"
|align="left"| Carlos Reutemann
|1972-1982
|0
|146
|146
|6
|12
|45
|6
|298
|- align="center"
|align="left"| Lance Reventlow
|1960
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Peter Revson
|1964, 1971-1974
|0
|32
|30
|1
|2
|8
|0
|61
|- align="center"
|align="left"| John Rhodes
|1965
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alex Ribeiro
|1976-1977, 1979
|0
|20
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Daniel Ricciardo
|-
|0
|171
|171
|3
|7
|29
|13
|1040
|- align="center"
|align="left"| Ken Richardson
|1951
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Fritz Riess
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jim Rigsby
|1952
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Jochen Rindt
|1964-1970
|11970
|62
|60
|10
|6
|13
|3
|107
|- align="center"
|align="left"| John Riseley-Prichard
|1954
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Giovanni de Riu
|1954
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Richard Robarts
|1974
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Pedro Rodriguez
|1963-1971
|0
|54
|54
|0
|2
|7
|1
|71
|- align="center"
|align="left"| Ricardo Rodríguez
|1961-1962
|0
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Alberto Rodriguez Larreta
|1960
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Franco Rol
|1950-1952
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alan Rollinson
|1965
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Rolt
|1950, 1953, 1955
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bertil Roos
|1974
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Pedro de la Rosa
|-, -, -
|0
|107
|106
|0
|0
|1
|1
|35
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Keke Rosberg
|1978-1986
|11982
|128
|114
|5
|5
|17
|3
|159,5
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Nico Rosberg
|-
|1
|206
|206
|30
|23
|57
|20
|1594,5
|- align="center"
|align="left"| Mauri Rose
|1950-1951
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Louis Rosier
|1950-1956
|0
|38
|38
|0
|0
|2
|0
|18
|- align="center"
|align="left"| Ricardo Rosset
|1996-1998
|0
|33
|26
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alexander Rossi
|
|0
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Huub Rothengatter
|1984-1986
|0
|30
|25
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Basil van Rooyen
|1968-1969
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Lloyd Ruby
|1960-1961
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean-Claude Rudaz
|1964
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| George Russell
|
|0
|21
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Eddie Russo
|1955-1957, 1960
|0
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Paul Russo
|1950, 1953-1959
|0
|10
|8
|0
|0
|1
|1
|8,5
|- align="center"
|align="left"| Troy Ruttman
|1950-1952, 1954, 1956-1958, 1960
|0
|9
|8
|0
|1
|1
|0
|9,5
|- align="center"
|align="left"| Peter Ryan
|1961
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

R